

Forme Gol ou gol

Patronyme 

 Janusz Gol, un footballeur international polonais.
 Jean Gol, un ministre belge.

Toponyme 

 Gol, une commune norvégienne 
 plaine du Gol, une plaine côtière de l'île de La Réunion où on trouve :
 château du Gol ;
 étang du Gol ;
 usine du Gol.

Autres 
Gol peut aussi désigner :
 Gol, une compagnie aérienne brésilienne, à bas coûts ;
 Volkswagen Gol, une voiture construite par Volkswagen AG destinée au marché brésilien et argentin ;
 gol, une pratique culturelle du Vanuatu, similaire au saut à l'élastique.

Forme GOL

Sigle 
GOL peut désigner :
 DESU GOL (Diplôme d'études supérieures universitaires Gestion des opérations logistiques), une formation spécialisée dans le domaine de la logistique et du transport, dispensée par l’Institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille ;
 , un projet musical de 1995 impliquant Mark Tibenham, Antonia Reiner et Justin Jones.